Patricia Maria Țig era la campionessa uscente dell'edizione disputata nel 2019, ma ha scelto di non partecipare.

In finale Mayar Sherif ha sconfitto Martina Trevisan con il punteggio di 6-3, 6-2.

Teste di serie 

  Clara Burel (primo turno)
  Anna Karolína Schmiedlová (primo turno)
  Mayar Sherif (Campionessa)
  Martina Trevisan (finale)

  Kaja Juvan (primo turno)
  Maryna Zanevs'ka (semifinale)
  Astra Sharma (secondo turno)
  Irina Maria Bara (secondo turno)

Qualificate 

  Giulia Gatto-Monticone (primo turno)
  Katharina Hobgarski (primo turno)

  Tereza Mrdeža (secondo turno) 
  Yana Morderger (primo turno)

Wildcard 

  Sina Herrmann (primo turno)
  Tatjana Maria (primo turno)

  Nastasja Schunk (quarti di finale)
  Alexandra Vecic (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Liqui Moly Open 2021